Sand Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Sand Creek (South Platte River), Fluss im Bundesstaat Colorado
 Sand Creek (Laramie River), Fluss in den Bundesstaaten Colorado und Wyoming
 Sand Creek (Kansas), Fluss im Bundesstaat Kansas
 Sand Creek (Montana), Fluss im Bundesstaat Montana
 Sand Creek (Nebraska), Fluss im Bundesstaat Nebraska
 Sand Creek (Texas), Fluss im Bundesstaat Texas

Sand Creek ist der Name folgender Ortschaften und kommunalen Gliederungen in den Vereinigten Staaten:
 Sand Creek (Wisconsin), Ortschaft im Dunn County, Wisconsin
 Sand Creek (Town), Town(ship) im Dunn County, Wisconsin

Siehe auch:
 Sand Creek Township
 Sand-Creek-Massaker, Massaker an Cheyenne und Angehörigen der Arapaho